Lessing hace referencia a:

Doris Lessing, escritora británica;
Gotthold Ephraim Lessing, poeta alemán;
Theodor Lessing, filósofo alemán;
Christian Friedrich Lessing, botánico alemán.